Саратовский областной базовый медицинский колледж (ГАПОУ СО «СОБМК») — государственное медицинское учебное заведение среднего профессионального образования в городе Саратов.

История 
2 октября 1896 года — открытие Женской фельдшерской школы. Директором был назначен первый санитарный врач России И. И. Моллесон. Организации школы способствовала поддержка известных общественных и деловых деятелей губернии графа А. Д. Нессельроде, купчихи А. В. Чирихиной, которая предоставила собственное здание, находящиеся на улице Московская, дом 20, для временного размещения школы.

1899 год — построено здание для школы, по проекту архитектора А. Н. Салько (угол Радищева и Чернышевского), благодаря активному участию известного врача М. В. Волкова и народным пожертвованиям.

Июнь 1900 года — произведен первый выпуск фельдшериц.

1902 год — Женская фельдшерская школа была переименована в повивально-фельдшерскую с четырехгодичным курсом обучения и новым Положением.

1904 год — в Саратове создано санитарное попечительство и разработана обширная программа борьбы с холерой. В качестве помощниц земских врачей привлекались ученицы Саратовской фельдшерско-акушерской школы.

10 — 13 марта 1905 года — в разгар первой Русской революции в школе проходили публичные собрания Санитарного общества под председательством доктора Романова А. Е.

1909 год — здание школы стало базой для созданного в 1909 г. Саратовского государственного университета.

6 декабря 1909 года — состоялось торжественное открытие Саратовского государственного университета в здание Женской фельдшерской школы.

17 сентября 1910 года — П. А. Столыпин был в Саратове и посетил университет, который находился еще в помещении Фельдшерской школы.

В начале XX века руководство школой осуществляли: с 1907 года — А. Н. Миль, с 1912 года — А. Е. Романов. С открытием в г. Саратове Медицинского факультета Саратовского государственного университета, многие профессора, а также ассистенты стали преподавателями школы, а профессор Чуевский И.А. с 1922 года стал директором школы.

1914-1915 годы — по циркуляру Главного Врачебного Управления в марте состоялся ускоренный выпуск учениц IV курса в количестве 58 чел., которые сдали экзамены и получили звание фельдшерицы — повивальные бабки первого разряда. В здании школы в годы Первой мировой войны размещался лазарет № 13.

Декабрь 1914 года — по предложению Главноговрачебного инспектора отправились на ликвидацию эпидемии сыпного тифа в город Балашов и на ст. Ртищево Рязанско — Уральской железной дороги.

1920 год — школа была реорганизована в Саратовский медицинский техникум, который до 1926 именовался как «Акушерский техникум», так как состоял из одного акушерского отделения.

1926/1927 учебный год — в состав техникума, в качестве отделения, была включена школа медсестер-воспитательниц, организованная в г. Саратове в 1922 году. Таким образом, учебное заведение в указанный период состояло из двух отделений: медсестер и акушерского. Учебное заведение располагалось в здании на ул. Большой Кострижной(ныне ул. Сакко и Ванцетти).

1928 год — в состав учебного заведения как отделение вливается Зубоврачебный техникум. В 1928 г. учебное заведение вновь реорганизуется в Фельдшерско-акушерскую школу, в состав которой входили три отделения: фельдшерское, акушерское, зубоврачебное. Однако, ее положение в тот период было весьма неустойчиво. Школа долгое время не имела своего собственного здания: из помещения по ул. Чернышевского, где она занимала всего лишь две комнаты химического корпуса Саратовского университета, она была переведена в небольшое здание по ул. Большой Кострижной д.5, через 2-3 года ее поместили в один из корпусов 2-й Советской больницы, затем в небольшое здание по ул. Цыганской д. 20 (ныне ул. Кутякова), а через некоторое время вновь перевели в здание по ул. М.Горького д.15, где она находилась до 1938 года.

1933 — 1934 годы — были организованы зубная клиника, зубопротезная лаборатория, химический и физический кабинеты.

1938 год — Фельдшерско-акушерская школа переезжает в новое здание на ул. Вольской д.6..

В военные годы фельдшерско-акушерская школа состояла из четырех отделений: фельдшерского, акушерско-фельдшерского, отделения медсестер и отделения медицинских лаборантов. За годы войны школа выпустила 1510 медицинских работников среднего звена.

В первые годы после Великой Отечественной войны школа являлась одной из самых больших медицинских школ Советского Союза. Ежегодный выпуск в среднем составлял 1500 средних медицинских специалистов. Под руководством директора Австриевской В. П. работали 87 преподавателей.

С 1949 года школа проводила набор одной группы зубных врачей со сроком обучения 2 года 10 месяцев и группу зубных техников со сроком обучения 1 год 10 месяцев под руководством директора школы С. О. Несвижского.

1956 год — учебное заведение было реорганизовано в Саратовское областное медицинское училище (директор Каширин В. Н.). Контингент училища достигает до 1000—1200 специалистов по шести профилям: фельдшерский, акушерский, санитарно-фельдшерский, зубоврачебный, зуботехнический, фармацевтический.

В 70-х годах училище переезжает с ул. Вольской д. 6 в здание по ул. Чернышевского 151.
С 1977 — по 1984 гг. директором учебного заведения становится Аришин Виктор Георгиевич; зам директора по учебной работе — Смородинова Алефтина Александровна.

С 1985 — по 2015 гг. руководителем учебного заведения являлся Алексеев Евгений Анатольевич; заместителем директора по учебной работе Клочковский Александр Юрьевич.

1996 год — учебное заведение было реорганизовано в Саратовский областной базовый медицинский колледж, координирующий работу медицинских колледжей и училищ области.

2005 год — заключен договор сотрудничества с Саратовской православной епархией о подготовке сестер милосердия. Медицинское образование воспитанницы Учебного центра сестер милосердия во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы получают в учебном заведении. Духовное образование студентки Учебного центра получают на базе Саратовской Православной Духовной семинарии. По окончании выпускницам Центра выдается диплом государственного образца по специальности «Медицинская сестра».

С 2015 года руководителем Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский областной базовый медицинский колледж» является Морозов Игорь Александрович, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. Заместитель по учебной работе — Томашевская Ирина Юрьевна. Учебный процесс осуществляют более 100 штатных преподавателей. Ежегодно прием в колледж составляет около 400 человек.

С 2006 года в структуре ГАПОУ СО «СОБМК» действует отделение дополнительного образования, осуществляющее деятельность по повышению квалификации и переподготовке специалистов с высшим и средним образованием.

С 2016 года на отделении дополнительного образования реализуются программы профессиональной подготовки по профессиям:медицинский регистратор, медицинский дезинфектор, младший медицинский персонал.

С 1 сентября 2016 года на базе колледжа организована работа по переподготовке и повышению квалификации по профилю педагогической деятельности.

Направления образовательной деятельности 
ГАПОУ СО «СОБМК» готовит специалистов со средним медицинским образованием по следующим специальностям:
 «Сестринское дело», квалификация «Медицинская сестра»
 «Акушерское дело», квалификация «Акушерка»
 «Лечебное дело», квалификация «Фельдшер»
 «Фармация», квалификация «Фармацевт»
 «Стоматология ортопедическая», квалификация «Зубной техник»
 «Лабораторная диагностика», квалификация «Медицинский лабораторный техник»

Примечания

Литература 
 Академия милосердия. Здесь начинается путь в медицину — Саратов: И-Принт — 2011—120 с.
 Во благо народного здравия -Саратов: ОАО «Приволжское книжное издательство» — 2005—240 с.
 Материалы региональной научно-практической студенческой конференции «Истоки становления здравоохранения Саратовской области» — Саратов: И-Принт — 2012 — 40 с.

Медицинские колледжи России